Flusso – in fisica e in matematica, un'operazione di integrazione di un prodotto scalare di un campo
 Flusso magnetico – in fisica, il flusso del campo magnetico attraverso una superficie
 Flusso – in matematica, concetto legato allo studio delle equazioni differenziali ordinarie
 Flusso (esperienza ottimale) – in psicologia, stato di coscienza in cui la persona è completamente immersa in un'attività
 Flusso luminoso (potenza luminosa) – in fotometria, grandezza che misura la potenza percepita della luce
 Flusso – in economia, la variazione (in aumento o in diminuzione) di un elemento patrimoniale
 Flusso di cassa
 Stock e flussi

Altri progetti